Osoby noszące nazwisko Sankoh
 Alfred Sankoh (ur. 1988) – sierraleoński piłkarz
 Baissama Sankoh (ur. 1992) – gwinejski piłkarz
 Gibril Sankoh (ur. 1983) – sierraleoński piłkarz